Хосфельд (нем. Hoßfeld; Hossfeld) — фамилия.

Известные носители:

 Хосфельд, Иоганн Вильгельм (1768—1837) — немецкий лесовод, математик и педагог.
  (1807—?) — прусский мастер-мебельщик.
 Хосфельд, Кристиан (род. 1961) — немецкий оперный певец.
  (1848—1915) — германский архитектор